Eishockey-Nationalliga 1959/60 bezeichnet:
 Eishockey-Nationalliga (Österreich) 1959/60
 Nationalliga A (Eishockey) 1959/60 in der Schweiz